Публій Корнелій Лентул () — традиційне чоловіче ім'я в патриціанському  давньоримському роду Корнеліїв Лентулів.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Публій Корнелій Лентул (206 — після 120 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 162 року до н. е.
 Публій Корнелій Лентул (близько 135 до н. е. — 87 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, легат
 Публій Корнелій Лентул (248 до н. е. — після 189 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, претор 214 року до н. е.
 Публій Корнелій Лентул (близько 168 до н. е. — після 115 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, претор 128 року до н. е.
 Публій Корнелій Лентул Марцеллін (близько 79 до н. е. — після 48 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, квестор
 Публій Корнелій Лентул Сципіон (15 рік до н. е. — після 52 року н .е.) — політичний та військовий діяч Римської імперії, консул-суфект 24 року
 Публій Корнелій Лентул Марцеллін (близько 106 до н. е. — після 70 до н. е.) — державний діяч Римської республіки, квестор
 Публій Корнелій Лентул Марцеллін (близько 127 до н. е. — після 100 до н. е.) — державний діяч Римської республіки, монетарій
 Публій Корнелій Лентул Спінтер (близько 72 до н. е. — 42 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, квестор
 Публій Корнелій Лентул Сципіон (34 рік до н. е. — після 2 року н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 2 року
 Публій Корнелій Лентул Кавдін (238 до н. е. — після 188 до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки, претор
 Публій Корнелій Лентул Сура (114 до н. е. — 63 роки до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул 71 року до н. е.
 Публій Корнелій Лентул Кавдін (278 до н. е. — після 235 рр. до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки, консул 236 року до н. е.
 Публій Корнелій Лентул Марцеллін (52 до н. е. — після 18 року до н. е.) — політичний діяч Римської імперії, консул 18 року до н. е.
 Публій Корнелій Лентул Спінтер (104 — 47 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 57 року до н. е.

Див. також 
 Публій Корнелій